Busenberg bezeichnet

 die Gemeinde Busenberg im Landkreis Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz, siehe Busenberg
 einen Ortsteil der Stadt Hückeswagen im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Busenberg (Hückeswagen)
 einen Ortsteil der Gemeinde Hochdorf im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg
 ein Wohngebiet in Rehagen-Klausdorf